Wana steht für:

 Wana (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Wana (Unternehmen), marokkanisches Telekommunikationsunternehmen

Wana ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wana (* 1906; † unbekannt), tschechoslowakischer Fußballspieler